Kalenga est un nom de famille notamment porté par : 

 Oly Ilunga Kalenga (1960-), médecin et homme politique congolais
 Youri Kayembre Kalenga (1988-), boxeur franco-congolais

Autres 
 Lac Kalenga, lac de République démocratique du Congo